Quaker Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Quaker Run (Greens Fork), Indiana 
 Quaker Run (Deer Creek), Indiana 
 Quaker Run (Shoestring Bay), Maryland 
 Quaker Run (Allegheny Reservoir), New York 
 Quaker Run (Auglaize River), Ohio 
 Quaker Run (West Branch Mahantango Creek), Pennsylvania 
 Quaker Run (Opossum Creek), Pennsylvania 
 Quaker Run (Shamokin Creek), Pennsylvania 
 Quaker Run (Robinson River), Virginia